Silly Symphonies (traducido literalmente como Sinfonías tontas) fue una serie de cortometrajes animados producidos por Walt Disney Productions entre 1929 y 1939. A diferencia de las series de Mickey Mouse, Silly Symphonies no usaba personajes continuos. El pato Donald tuvo su primera aparición en un corto de Silly Symphonies (The Wise Little Hen, 1934), y la primera aparición de Pluto sin la compañía de Mickey Mouse fue también en un corto de Silly Symphonies (Just Dogs, 1932).

Sobre las series 
Los cortos originales en blanco y negro de Silly Symphonies, producidos entre 1929 y 1932 y distribuidos por Celebrity Productions (1929 - 1930) y Columbia Pictures (1930 - 1932), no tuvieron un gran éxito, con la excepción del episodio piloto, The Skeleton Dance. Gran parte de los cines se negaron a emitir dibujos animados que no tuvieran algún personaje estrella, y Silly Symphonies fue visto como animación de bajo nivel. De hecho, cuando Disney comenzó a distribuir su producto por Estados Unidos en 1932, United Artists rehusó distribuir Silly Symphonies a menos que Disney lo asociara con Mickey Mouse de alguna manera, como resultado al principio de cada cortometraje aparecía una imagen que decía "Mickey Mouse presenta Silly Symphony" y pósteres que introdujeron y promovieron la serie durante sus cinco años en United Artists.

Poco tiempo después de cambiarse a United Artists, la suerte de la serie tomó otro rumbo. Walt Disney había visto algunas pruebas del Dr. Herbert Kalmus para un nuevo proceso de Technicolor que reemplazaría al viejo "RG color space". Disney firmó un contrato con Technicolor que le dio al estudio de Disney derechos exclusivos del nuevo proceso a finales de 1935. El corto Flowers and Trees, totalmente en color, fue un éxito, y en solo un año el nuevo Silly Symphonies igualó en popularidad a las caricaturas de Mickey Mouse. Algunos cortos de Silly Symphonies como Three Little Pigs (1933), The Grasshopper and the Ants (1934), The Tortoise and the Hare (1934), The Country Cousin (1936), The Old Mill (1937), Wynken, Blynken, and Nod (1938), y The Ugly Duckling (1939, hecho originalmente en blanco y negro en 1931), son algunos de los más importantes hechos por Walt Disney.

Dentro de la industria de la animación, las series de Silly Symphonies son conocidas por ser usadas como un medio de experimentación de procesos, personajes, técnicas e historias por Walt Disney para poder promover la animación. Algunas de la innovaciones de las series son el nuevo estilo de animación en color, métodos de animación más real, efectos especiales, y tramas dramáticas en algunas animaciones. Los experimentos de Disney fueron reconocidos por la industria del cine, ganando siete Oscar al mejor cortometraje animado, y recibiendo el galardón durante seis años seguidos. Este récord solo fue igualado por la serie de MGM Tom y Jerry entre los años 1940 y 1950.

Los nombres de las series de Warner Bros., Looney Tunes y Merrie Melodies, derivaron de "Silly Symphonies", al igual que las Happy Harmonies de Metro-Goldwyn-Mayer. La serie de televisión Mickey Mouse Works usó el título Silly Symphonies en algunos de sus episodios, pero a diferencia de los cortos originales, estos incluían personajes continuos. Disney también produjo tiras cómicas y comic books con este título.

Filmografía

Enlaces externos 
 Silly Symphonies en Cortos de Metraje
 Silly Symphonies en Toonopedia
 Lista de los 75 cortos
 Mother Goose Goes To Hollywood en Youtube

Silly Symphonies